

Patronyme 

Chris Sprouse (1966-), dessinateur de comics américain
Cole Sprouse et Dylan Sprouse (jumeaux nés en 1992-), acteurs américains